Broj 1 domaći singlovi 2010. (Hrvatska)
 Broj 1 inozemni singlovi 2010. (Hrvatska)